Ashampoo AntiSpyWare — антивирусное программное обеспечение, разрабатываемое германской частной компанией Ashampoo. Предоставляет пользователю защиту от вирусов, троянских, шпионских программ, руткитов и adware.

Описание 
Антишпионское решение от компании Ashampoo, предназначенное для защиты и отражению опасных и подозрительных объектов исходящих из Интернета. 

Обладает приличным набором инструментов от вирусов, шпионов, перехватчиков клавиатурного ввода, рекламных модулей и прочих опасных программ, которые могут нарушить работоспособность компьютера или украсть личные данные. 

В базе данных Ashampoo AntiSpyWare хранится около 2 009 156 вредоносных объектов, программа способна мониторить системную деятельность в фоновом режиме, благодаря постоянному активному сканеру, предоставляя защиту, а также пути решения в реальном времени на компьютере, не мешая работе пользователя. 

Используя эвристическое сканирование установленное в настройках, способна проверить абсолютно все файлы в системе, к примеру, архивы защищённые паролем, опознавать неизвестные сигнатуры или потоковые данные в файловой системе NTFS, а также отталкивать те подозрительные и вредосносные программы, которые ещё неизвестны.

Антивирус не является кроссплатформенным программным обеспечением и работает только на компьютерах под управлением операционной системы Microsoft Windows.

Возможности 

Включает в себя различные режимы сканирования и осуществляет проверку: 

 всего компьютера.
 указанную пользователем область.
 системных областей.
 жёстких дисков.
 на наличие руткитов.
 системного реестра.
 cookies браузеров.
 определенных папок.

 Надежный блокировщик рекламы, которая поступает через популярные программы (Windows Media Player, MSN Messenger, QuickTime и прочих). 
 Детектор Rootkit (может работать без вмешательства Ashampoo AntiSpyWare и запускаться пользователем отдельно).
 Интернет очистка (удаление всех следов веб-сёрфинга в сети).
 Компактный и простой в использовании графический интерфейс.
 Карантинная зона.
 Менеджер автозапуска.
 Журнал событий.
 Планировщик заданий.

 Также в стандартную комплектацию входят дополнительные инструменты для обеспечения безопасности.
 File Wiper. Безвозвратное уничтожение файлов, папок или целых дисков.
 Hosts File Checker. Поверка файла хостов Windows на перенаправления и их удаление, в случае необходимости.
 StartUp Tuner. Проверка и определение приложений, которые должны загружаться при запуске Windows.
 Rootkit Detector. Сканирование системы на наличие скрытых процессов и файлов.
 Internet Checker. Удаление файлов кэша, cookies и истории известных браузеров.
 ADS Scanner. Поиск на NTFS дисках дополнительных потоков, которые невидны в проводнике и их удаление, в случае необходимости.
 Process manager. Просмотр информации о процессах и их завершение, если необходимо.
 LSP Viewer. Управление установленными WinSock LSP, которые влияют на поведение сети и Интернета.

Ссылки 
 Страница программы Ashampoo AntiSpyWare 
 

Антивирусы
Антишпионские программы
Shareware
Программное обеспечение для Windows
Ashampoo